Ephraimskirche steht für
Syrisch-orthodoxe Kirche St. Ephrem, Wien, Österreich
St. Ephraim (Kirillo Beloserski Kloster), Russland 
St. Ephraim Syrian Orthodox Cathedral (Burbank), USA